Bitwa pod Orthez – bitwa stoczona 24 sierpnia 1569 r. w czasie wojen z hugenotami.
 Bitwa pod Orthez – bitwa stoczona 27 lutego 1814 r. w czasie wojen napoleońskich.